Сент-Джо́рдж (, «Святой Георгий») — вариант написания имени Святого Георгия Победоносца на английском языке.

Топонимы 
 Сент-Джордж — город на Бермудских островах, одно из первых поселений англичан в Новом Свете. Город и окружающие его укрепления XVII—XX веков включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 Сент-Джордж — один из девяти округов Бермудских островов.
 Сент-Джордж — город на юго-западе штата Квинсленд, Австралия.
 Сент-Джордж — город на юго-западе штата Юта, США.
 Сент-Джордж — город на Западных Алеутских островах, штат Аляска, США.
 Сент-Джордж — аэропорт в городе Сент-Джордж, штат Аляска.
 Сент-Джордж — тауншип в штате Миннесота, США.
 Сент-Джордж — округ в государстве Сент-Винсент и Гренадины.
  — Статистически обособленная местность в штате Миссури, США.

Имя 
 Сент-Джордж Эш (1871—1922) — британский гребец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Денис Сент-Джордж Дейли (1862—1942) — британский игрок в поло, чемпион летних Олимпийских игр 1900.

Спорт 
 «Сент-Джордж» — эфиопский футбольный клуб из города Аддис-Абеба.

См. также 
 Санкт-Георген — эквивалент на немецком языке
 Сан-Джорджо — эквивалент на итальянском языке
 Сен-Жорж — эквивалент на французском языке
 Сан-Жоржи — эквивалент на португальском языке
 Сан-Хорхе — эквивалент на испанском языке